

Codici 
 NIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nioki (Repubblica Democratica del Congo)
 nio – codice ISO 639-3 della lingua nganasan
 NIO – codice valutario ISO 4217 del Córdoba nicaraguense, valuta del Nicaragua

Altro 
 Nio – altro nome dell'isola di Io
 Nio (Niō, Kongōrikishi) – nell'iconografia del buddhismo, divinità guardiane del Buddha posizionate in piedi
NIO – casa automobilistica cinese